Hormidium är ett släkte av grönalger. Hormidium ingår i familjen Prasiolaceae, ordningen Prasiolales, klassen grönalger, divisionen grönalger, kransalger m.fl. och riket växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Grönalger
Hormidium